Гад Эльмалех (, МФА: , род. 19 апреля 1971) — франко-марокканский актёр-комик. Снимался в фильме «Полночь в Париже», получившем Оскар в 2012 году, также в фильме Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»» озвучивал персонажа Бена Салаада.

Он наиболее известен во франкоязычных странах, а в последнее время и в Соединенных Штатах. Он снялся в нескольких художественных фильмах, в том числе «Коко», «Роковая красотка», «Дублёр» и «Полночь в Париже». Был признан самым смешным человеком во Франции, министр культуры наградил его Орденом искусства и литературы (Кавалер (фр. Chevalier). Он так же был назван рыцарем (chevalier) Национального ордена Квебека.

В 2015 и 2018 годах Эльмалех провел национальные комедийные туры по Соединенным Штатам. В 2019 году он снялся в сериале Netflix «Популярен во Франции» (Huge in France).

Биография 
Французский комик, выросший в Касабланке, начальное образование получил в школе квартала Маариф, затем продолжил обучение в Лицее Маймонида. Сын марокканских евреев, говорит на арабском, французском, английском и иврите. Gad (גד) означает на иврите «радость», а Elmaleh — «солонина» на арабском языке (El Male’h), хотя изначально фамилия звучала как Элимелех — «Бог мой царь» на иврите (по словам Гада, его родственники в Израиле продолжают носить фамилию Элимелех). Его отец, Давид Эльмалех, был трейдером и практиковал искусство пантомимы как хобби.

Карьера 
Впервые снялся в кино в полнометражном фильме алжирского режиссёра Мерзака Аллуаша «Привет, кузен!» в 1996 году. В 2005 году сыграл главную роль в фильме «Оле!» вместе со знаменитым актёром Жераром Депардьё. В 2006 году состоялась премьера его наиболее коммерчески удачного фильма «Роковая красотка» французского режиссёра Пьера Сальвадори, собравшего в прокате $27 миллионов, в котором Гад Эльмалех снялся вместе с актрисой Одри Тоту. В фильме он сыграл роль камердинера и показал, что «является превосходным комиком с выразительными, большими глазами, невозмутимым и похожим на Бастера Китона».

Фильмография

Озвучивание

Режиссёр

Сценарист

Награды 
В 2004 году Эльмалех получил награду SACEM за лучшее шоу одного человека во Франции. В 2006 году министр культуры Франции Рено Доннедье де Вабр наградил Эльмалеха Орденом Искусства и литературы.

В 2017 году премьер-министр Квебека Филипп Куйяр удостоил его звания рыцарь Национального ордена Квебека.

Семья 
У Гада Эльмалеха есть брат Арье (р. 1975), актёр театра и кино, и сестра Джудит.

Личная жизнь 
Имеет сына Ноя от первого брака с актрисой . В 2011—2015 годах состоял в незарегистрированном браке с Шарлоттой Казираги, старшей дочерью принцессы Монако Каролины, и внучкой Грейс Келли. 17 декабря 2013 года Шарлотта Казираги родила первенца, мальчика назвали Рафаэль.

Примечания 

Актёры по алфавиту